Skutholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skutholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Skutholmen (vid Ulkoluoto, Salo), Egentliga Finland, 
 Skutholmen (vid Finby, Salo), Egentliga Finland, 
 Skutholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Skjutholmen
Skurholmen

Robotskapade Finlandförgreningar